Bieg łączony kobiet na 15 km był jedną z konkurencji XXXIV Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, zawody odbyły się 21 lutego 2009 roku. Tytułu sprzed dwóch lat nie obroniła Rosjanka Olga Zawjałowa, która tym razem zajęła 33. miejsce. Nową mistrzynią świata została Polka Justyna Kowalczyk, zdobywając tym samym pierwszy w historii złoty medal dla Polski w tej konkurencji. Drugie miejsce zajęła Norweżka Kristin Størmer Steira, a brązowy medal zdobyła Aino-Kaisa Saarinen z Finlandii.

Rezultaty

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009